Johann Crüger – compositore e organista tedesco
Crüger – cratere lunare